Константи́н Вита́льевич Лы́жин (19 февраля 1974, Челябинск) — российский футболист, защитник. Выступал в клубах «Челябинск», «Уралмаш», «Уралец» и «Тобол».

Карьера 
Начинал карьеру в челябинском «Зените» на позиции полузащитника. С 1992 по 1993 год выступал в первой лиге, сыграл 41 матч и забил один гол. В 1994 был приглашён в «Уралмаш». Сначала играл за дубль в третьей лиге. Дебютировал в высшей лиге 9 сентября 1995 года в матче 24-го тура против «Крыльев Советов». После этого в 1996 году ушёл в клуб «Уралец». Через год покинул команду и перешёл в тобольский «Иртыш». Но по окончании сезона расстался с клубом и вернулся в Челябинск. За «Зенит» Лыжин играл до 2005 года и провёл за команду в чемпионате 185 матчей, забил 6 голов, в Кубке сыграл 6 матчей.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Тобол» Тобольск